Schubach ist der Familienname folgender Personen:

 Konrad Schubach (1914–2006), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Philipp Schubach (* 1858), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksramtmann
 Theodor Schubach (* 1985), deutscher Komponist